Lenard es el apellido de:

 Philipp Lenard (1862-1947), físico húngaro-alemán; o
 Voshon Lenard (n. 1973), jugador de baloncesto estadounidense.